Locarn kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Locarn, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,

Schweiz 

 Locarno, stad, Ticino,